Metal Factory (Eindhoven), school in Noord-Brabant
 Banja Luka Metal Factory, voormalige militaire basis in Bosnië